Владимир Анатольевич Широков (род. 28 августа 1948, Жмеринка, Винницкая область) — советский ученый в области математической и прикладной лингвистики и лексикографии, теории интеллектуальных языково-информационных систем, основатель отечественной научной школы лингвистической технологии, действительный член Национальной академии наук Украины (2012), доктор технических наук (1999), кандидат физико-математических наук (1979), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Образование 
Окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко.

В 1979 защитил в Институте теоретической физики АН Украины диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Карьера 
 1980—1987 — работал в Президиуме АН Украины.
 1987—1991 — возглавлял Отделение научной информации АН Украины.
 С 1991 — возглавляет основанный им Украинский языково-информационный фонд (УЯИФ) НАН Украины.
От 2006 года — член-корреспондент НАН Украины, с 2012 года — ее действительный член.

Научная деятельность 
Является основателем украинской научной школы лингвистической технологии, автором информационной теории лексикографических систем.

Создал теорию семантических состояний, которая составляет базу для формализованного описания широкого круга языковых явлений, объединяя грамматический и лексикографический разновидности описания языковой системы.

Является автором и координатором программы «Словари Украины», инициированной Указом Президента Украины от 7 августа 1999 г. «О развитии национальной словарной базы».

Инициировал разработку первого полномасштабного украинского электронного словаря — Интегрированной лексикографической системы «Словари Украины».

При его участии и под его руководством создан первый на Украине электронный лингвистический корпус, который составляет современную экспериментальную основу для проведения фундаментальных языковедческих исследований и создании лексикографических трудов нового поколения.

Разработал основы лингвотехнологіического подхода к экспертизе политико-правовых документов и законодательных актов, концепцию Всеукраинского лингвистического диалога.

Организаторская деятельность 
Владимир Широков, как организатор науки:
 член Бюро Отделения литературы, языка и искусствоведения НАН Украины,
 заместитель председателя Научного совета НАН Украины с проблем «Информация. Язык. Интеллект»,
 заместитель главного редактора журнала «Языкознание»,
 член Бюро Научного совета НАН Украины по проблемам «Закономерности развития языков и практика языковой деятельности»;
 создатель Украинского лингвистического портала.
В. Широков входит в состав:
 Украинской национальной комиссии по вопросам правописания,
 Научно-издательского совета при Президиуме НАН Украины,
 редколлегий ряда научных журналов,
 экспертного совета ВАК Украины по информатики и приборостроения,
 диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского.

Публикации 
 Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. – К. : Довіра, 1998. – 331 с. 
Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем. – К. : Наук. думка, 2004. –  327 с.
Рабулець О. Г., Сухарина Н. М., Широков В. А., Якименко К. С. Дієслово в лексикографічній системі: – К. : Довіра, 2004. – 259 с. 
Широков В. А. та ін. Корпусна лінгвістика: Моногр. / Широков В. А., Бугаков О. В., Грязнухіна Т. О. , Костишин О. М., Кригін М. Ю.; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – К. : Довіра, 2005. –  472 с. 
Широков В. А. Елементи лексикографії. – К. : Довіра, 2005. – 304 с. 
Dimitrova L., Koseska-Toszewa V. , Garabik R. , Erjavec T. , Iomdin L. , Shyrokov V.  Conceptual Scheme for а Research Infrastructure Supporting Digital Resources in Slavic Lexicography». – Sofia, 2010. – 130 c. 
Широков В. А. та ін. Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / Широков В. А., Білоноженко В. М. , Бугаков О. В.  та ін.] ; відп. ред. Широков В. А. – К. : Довіра, 2010. – 295 с.
Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія. – К. : Наук. думка, 2011. – 356 с.
В.А.Широков. Язык. Информация. Система. Palmarium Academic Publishing, 2017. ISBN 978-3-659-72403-9. 280 c.
В.А.Широков. Мой Серебряный век. Вокальный цикл. 2017. ISBN 978-966-02-8278-0. 220 с.
В.А.Широков, Т.П.Любченко, І.В.Шевченко, К.В.Широков. Грама-тичні системи: феноменологічний підхід. – К. Наукова думка. 2018, 330 с.
Широков В. А. Інформаційна місткість лінгвістичних об’єктів // Тези Всеукраїнської наук. конфер. «Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття». – Л., 1996. – С. 273-274.
Широков В. А. Інформаційно-енергетичні трансформації та інформаційне суспільство // Українсько-польський науково-практичний журнал «Наука, інновація, інформація». – 1996. – С. 48-66.
Широков В. А. Информационный подход в моделировании лексикографических систем // Труды IV Международ. конфер. «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества». Крым-97. – М., 1997.
Palagin A. V., Shirokov V. A. Principles of cognitive lexicography // International journal «Informational theories & application». — 2000. — Vol. 9. – № 2. – Р. 43-51. 
Широков В. А. Гуманітарна традиція і технологічний статус мови // Мовознавство. – 2001. – N 3. – С. 128-132.
Широков В. А. Всеукраїнський лінгвістичний діалог у контексті теорії лексикографічних систем // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 3-7.
Погрібна О. О., Чумак В. В., Широков В. А., Шевченко І. В. Лінгвістична класифікація українського іменника у світлі теорії лексикографічних систем // Мовознавство. – 2004. – № 5–6. – С. 62 –82.
Широков В. А. Когнитивная лексикография с точки зрения теории семантических состояний. ББК 81.1 // MegaLing'2005 : Прикладная лингвистика в поиске новых путей : Труды Международ. конфер. – Спб.: Издательство «Осипов», 2005. – С. 163-176.
Копиленко О. Л., Палагін О. В., Сидоренко О. О., Шевчук В. Я., Широков В. А. Концептуальні засади системної декомпозиції законотворчого процесу у Верховній Раді України // MegaLing’2006 : Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій ; Доп. Другої Міжнар. наук. конф., 20-27 вересня, 2006, Україна, Крим, Партеніт. – Сімф., 2006. – С.162-164.
Широков В. А. Очерк основных принципов квантовой лингвистики. // Бионика интеллекта. – 2007. – № 1(66). – С. 25-32.
Широков В. А. Ноосферные измерения информации и знания // Ноосферология: Наука, образование, практика / Под ред. О.А.Габриеляна ; Симферополь, ТНУ им. В.И.Вернадского. – К., 2008. – 463 с.
Широков В. А., Шевченко И. В., Крыгин М. Ю. Исследование соответствия между фонетическими системами и графическим представлениям восточнославянских языков // «Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій ; Доп. міжнар. наук. конф. – 22-28 вересня 2008 р., Україна, Крим, Партеніт. – Сімф.: ДИАЙПИ, 2008. – С.192-193.
Широков В. А. Проект універсальної системи слов’янської лексикографії «Лексика-Славіка» У зб. праць «Слов’янські обрії», Вип. 2. XIV Міжнародний з’їзд славістів (10.09 – 16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія)  – К., 2008. Сс. 801-829.
Volodymyr Shirokov. Integral Slavic Lexocography in the Linguotechnological Context. // «Lexicographical Tools and Techniques». Proceedings of Mondilex First Open Workshop. – Moscow, 2008. – Р. 23-30. 
Volodymyr Shirokov. Experience in Creating a National Dictionary Depositary of Ukraine and its Use in Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-quality Research in Slavic Lexicography and their Digital Resources // Organisation and Development of Digital Lexical Resources. Proceedings of Mondilex Second Open Workshop. – Kyiv, 2009. – Р. 5-9. 
Volodymyr Shirokov. Theory of Lexicographic systems. Part 1. // «Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography». Proceedings of Mondilex Third Open Workshop. – Bratislava, 2009. – P. 151-167. 
Volodymyr Shirokov. Theory of Lexicographic systems. Part 2. // «Representing Semantics in Digital Lexicography». Proceedings of Mondilex Fourth Open Workshop. – Warsawa, 2009. – P. 89-105. 
Volodymyr Shirokov. Theory of Lexicographic systems. Part 3. // «Research Infrastructure in Digital Lexicography». Proceedings of Mondilex Fifth Open Workshop. – Ljubljana, 2009. – P. 98-119. 
Широков В. А. Квантова лінгвістика // Semantyka a konfrontacja jezykova, 4. SOW. –  Warszawa, 2009. – P. 119-139.
Dimitrova L., Koseska-Toszewa V., Garabik R., Erjavec T., Iomdin L., Shyrokov V.  Mondilex – towards the research infrastructure for digital resources in Slavic lexicography. Cognitive Studies / Etudes Cognitives, 10. SOW Publishing House – Warsaw, 2010. – P. 155-170. 
Широков В. А., Шевченко Л. Л.  До питання про системну концеп-тографію Святого Письма // Мовознавство. – 2010. – № 4-5. – С.98-105.
Shirokov V. A. System Semantics of Explanatory Dictionaries : Стаття // Etudes Cognitives/Studia Kognitywne. - № 12, 2012. – С. 95-106.
Потапова Е. В., Широков В.А. Онтология предметной области как лексикографическая система специального типа : Стаття / Таврический Национальный Университет им. В.И.Вернадского - Казань: Казанский Издательский Дом «Казанская наука», 2012. – С. 209 - 213.
Широков В.А. Грамматика как феноменологическая проблема. Бионика интеллекта. ISSN 0555-2656. 2013, 1 (180), сс.3-14.
В.А.Широков. Лингвистика и системный подход. Часть I. Бионика интеллекта. 2015. № 1 (84). Часть II. Бионика интеллекта. 2016. № 2.
В.А.Широков. Эволюция как универсальный естественный закон (Пролегомены к будущей общей теории эволюции). Часть І. Бионика интеллекта. ISSN 0555 2656. № 1 (88), 2017. Сс. 3 -14. Часть ІІ. Бионика интеллекта. ISSN 0555 2656. № 2 (89), 2017. Часть ІІІ. Бионика интеллекта. ISSN 0555 2656. № 1 (90), 2018. 
Широков В. А., Шевченко І. В., Рабулець О. Г., та ін. Інтегрована лексикографічна система «Словники України». Ел. вид. – К., 2001- 2010. 
Бастун В. М., Григоренко Я. М., Широков В. А. Російсько-українсько-англійський словник з механіки. – K. : Наук. думка, 2008. – 512 с. 
Широков В. А. та ін. Український-російський, Російсько-український словник із зварювання – 2008. –  ISBN 978-966-507-243-0. – Ел. вид.
Широков В. А. та ін. Українсько-російсько-англійський словник зі зварювання. ISBN 978-966-507-276-8 – 2010. – Ел. вид.
Широков В. А. (наук. керівник) Словник української мови : У двадцяти томах. Томи 1-8 – К. : 2010 - 2017.
Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник зі зварювання : Довідкове видання; Науково-технічна термінологія / укл. Широков В.А.; укл. Мазур О. А.; укл. Маковецька О. К.; укл. Вакуленко М. О.; укл. Симоненко Л. О.; ред. Надутенко М. В.; укл. Чумак В.; укл. Шевченко І. В.; укл. Шевченко Л. Л.; Сидорчук Н.М.; Петрук В. С.; Старова Ю. О.; Вербиненко Ю. І.; Яблочков М. М.; ред. Остапова І. В.; НАН України; Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона; Український мовно-інформаційний фонд – . CD - К., 2013. - (Словники України). - ISBN 978-966-02-7068-8
Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький). I том. Київ. 2014. ISBN 978-966-136-032-6; ISBN 978-966-136-033-3.
Словник металургійних термінів (українсько-грузинсько-російсько-англійсько-німецько-французький). ІI том. Київ. 2014. ISBN 978-966-136-032-6; ISBN 978-966-136-033-3.

Ссылки 
 Научная биография В.Широкова
 Украинский лингвистический портал
Доктора наук
Действительные члены НАН Украины
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся 28 сентября
Лингвисты Украины
Родившиеся в Жмеринке